Desa Kalijaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalijaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kalijaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,26, long 107,13), 
 Desa Kalijaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,26, long 107,42), 
 Desa Kalijaya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,55, long 108,54), 

Robotskapade Indonesienförgreningar